Bortone ist der Familienname folgender Personen:
 Cristiano Bortone (* 1968), italienischer Filmproduzent und -regisseur
 Pietro Bortone (* 1966), Neogräzist

Siehe auch:
 Bordone